Jump around (House of Pain)
 Jump around (Doberman Infinity)